Jindřich II. Lotrinský (francouzsky Henri II de Lorraine, 8. listopadu 1563, Nancy – 31. července 1624 tamtéž), známý jako „Dobrý“, byl lotrinským vévodou od roku 1608 do své smrti. Byl švagrem Jindřicha IV. Francouzského. Neměl mužského potomka, obě jeho dcery se staly lotrinskými vévodkyněmi sňatkem.

Život a rodina 
Byl synem Karla III., lotrinského vévody a Claude Francouzské, dcery Jindřicha II. Francouzského a Kateřiny Medicejské. Jeho prarodiči z otcovy strany byli František I. Lotrinský a Kristina Dánská.

Poprvé se oženil s Kateřinou Bourbonskou, sestrou Jindřicha IV. Francouzského. Pár byl oddán v Château de Saint-Germain-en-Laye u Paříže 31. ledna 1599. Nevěstě bylo již 40 let a sňatek měl pouze zajistit lepší vztahy mezi znepřátelenými rody Bourbonů a Lotrinků.

Kateřina zemřela v roce 1604. Bezdětný Jindřich se oženil 24. dubna 1606 v Mantově s Markétou Gonzagovou, dcerou Vincenza I. Gonzagy a Eleonory Medicejské (sestra Marie Medicejské, manželky Jindřicha IV. Francouzského). Markétina sestra Eleonora se stala jako manželka Ferdinanda II. Štýrského císařovnou Svaté říše římské.

Jindřichovým nástupcem se stal jeho mladší bratr jako František II. Lotrinský.

Děti 
 dcera (*/† 1607)
 Nikol (3. říjen 1608 – 23. únor 1657) ⚭ 1621 Karel IV. Lotrinský (5. dubna 1604 – 18. září 1675), vévoda lotrinský a barský
 dcera (*/† 1611)
 Klaudie (6. říjen 1612 – 2. srpen 1648) ⚭ 1634 Mikuláš František Lotrinský (6. prosince 1609 – 25. ledna 1670), vévoda lotrinský a barský

Vývod z předků

Tituly 
 8. listopad 1563 – 14. květen 1608: Korunní princ Lotrinska
 14. květen 1608 – 31. červenec 1624: Jeho Výsost Vévoda lotrinský

Reference

Externí odkazy 
 

Lotrinští
Vévodové z Baru
Lotrinští vévodové
Francouzští vrchní komoří
Francouzské osobnosti 16. století
Francouzské osobnosti 17. století
Úmrtí v Nancy
Narození 8. listopadu
Narození v Nancy
Úmrtí v roce 1624
Úmrtí 31. července
Narození v roce 1563
Muži